Il singolare del torneo di tennis Gerry Weber Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Henri Leconte che ha battuto in finale Andrij Medvedjev 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Andrij Medvedjev (finale)
 Petr Korda (semifinali)
 Michael Chang (primo turno)
 Andre Agassi (primo turno)

 Aleksandr Volkov (primo turno)
 Brad Gilbert (secondo turno)
 Marcos Ondruska (secondo turno)
 Marc-Kevin Goellner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 1993
ATP Tour 1993